Chorus puede referirse a:

Música 
 Chorus (1991), canción de Erasure;
 Chorus (1991), álbum de Erasure;
 Chorus effect, efecto de sonido;
 Niños cantores de Viena, los niños cantores de Viena;
 Chorus Paulinus, grupo coral de Filipinas.

Informática 
 ChorusOS, sistema operativo.